18. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbywały się od 21 do 24 lipca 2005 roku w litewskim Kownie.
Areną zmagań sportowców był stadion im. S. Dariusa i Girėnasa.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 
 
 

2005 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka na Litwie
2005
Zawody sportowe w Kownie
2005 na Litwie